Алексе́й Кра́вченко: Кравченко, Алексей Евгеньевич (род. 1969) — российский актёр.
 Кравченко, Алексей Викторович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Кравченко, Алексей Ильич (1889—1940) — русский и советский художник, живописец и график, иллюстратор.
 Кравченко, Алексей Юрьевич (род. 1966) — советский и российский художник.
 Кравченко, Алексей (также известный как Lexx, род. 1961) — советский и российский рок-музыкант, известный как вокалист группы «Мастер».